Saint-Mayeux (en bretó Sant-Vaeg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2006 tenia 519 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del cantó de Corlay